Die Abkürzung M41, M 41, M-41  bzw. M/41 steht für:

 einen offenen Sternhaufen, siehe Messier 41
 eine Metrobuslinie in Berlin, siehe Metrobuslinie 41 (Berlin)
 einen US-amerikanischen leichten Panzer, siehe M41 Walker Bulldog
 ein früheres Standardgewinde für Spiegelreflexkameras
 eine Militärjacke (M-41) der US Army während des Zweiten Weltkrieges
 eine 90-mm-Kanone für mittlere Panzer aus US-amerikanischer Produktion, siehe M41 (Kanone)
 eine ungarische Baureihe von Diesellokomotiven, siehe MÁV-Baureihe M41
 einen italienischen Panzerbefehlswagen, siehe M41 (Panzerbefehlswagen)
 ein preußisches Zündnadelgewehr, siehe Dreyse Zündnadelgewehr
 eine Fernstraße die durch Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisien führt, siehe Pamir Highway
 eine ehemalige Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-41 (Michigan)

M41